Hilbersheim steht für:
 Nieder-Hilbersheim
 Ober-Hilbersheim
 Waldhilbersheim, heute Ortsteil von Guldental